Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova masculina de descens d'esquí alpí, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.

La prova s'havia de realitzar el dia 13 de febrer però per culpa del mal temps es traslladà al 15 de febrer de 2010 a les instal·lacions de Whistler Blackcomb. Participaren un total de 64 esquiadors de 28 comitès nacionals diferents.

La prova es realitzà a la pista "Dave Murray", que compta amb un desnivell de més de 800 metres situant la sortida a 1.678 metres sobre el nivell del mar i l'arribada a 825 metres, i sobre una distància de 3.105 metres.

Resum de medalles

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí alpí 2010: descens masculí 
  www.vancouver2010.com - Esquí alpí 2010: descens masculí

Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 2010